Szwajcaria:
 Chur – miasto w kantonie Gryzonia, w regionie Plessur
 Chur – stacja kolejowa w Chur
 Chur – dawny okręg (Kreis) w kantonie Gryzonia

Osoby:
 Heinz Chur – niemiecki kompozytor

Inne:
 (269550) Chur – planetoida
 Chur – diecezja w Szwajcarii
 EHC Chur – klub hokeja na lodzie w Szwajcarii

Zobacz też:
 Cour
 Kur